Sarayköy (village du palais en turc) peut désigner :
 Sarayköy un chef-lieu de district de la province de Denizli en Turquie

De nombreux villages turcs portent ce nom, voir le site turc :  Sarayköy